Gent steht für:
 Gent, Stadt in Belgien
 Gent (Adelsgeschlecht), belgisch-französisches Adelsgeschlecht
 der Gent, Kurzform von Gentleman, ironisch Geck
 Gent (Rapper) (* 1994), deutscher Rapper

Gent ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Amalberga von Gent († um 772), Heilige
 Barthold van Gent († 1650), Gesandter der Provinz Gelderland beim Westfälischen Friedenskongress in Münster und Osnabrück
 Chris Gent (* 1948), britischer Manager
 Hartwig Gent (* 1949), Fußballspieler in Ost-Berlin
 Heinrich von Gent († 1293), Theologe und Philosoph der Scholastik
 Hendrik van Gent (1899–1947), niederländischer Astronom, Eponym für (1666) van Gent
 Robert von Gent († nach 1154), Dekan von York
 Sadi Gent, deutscher Rapper
 Sophie Gent, australische Violinistin
 Werner van Gent, niederländisch-schweizerischer Kriegsreporter und Publizist

Siehe auch:

 Genth
 Ghent